Дакота (Dakota, Sioux) — находящийся под угрозой исчезновения сиуанский язык, на котором говорят племена народа сиу (янктонаи, янктоны, мдевакантоны, вахпекуте, сиссетоны и вахпетоны), которые проживают в резервациях Форт-Пек, Спирит-Лейк, Стэндинг-Рок штата Северная Дакота; в резервациях Кроу-Крик, Лейк-Траверс и Янктон, штата Южная Дакота; и несколько рассредоточены в резервационных общинах в штатах Миннесота, Небраска в США, а также в провинции Саскачеван, на реке и озере Оук региона Лонг-Плэйн-Фёст-Нэйшн (западнее городов Бёрдтэйл-Су-Фёст-Нэйшн, Виннипег, Мус-Вудс, Стони-Вапетон, Стэндинг-Буффало) провинции Манитоба в Канаде. Также может быть деревня Вуд-Маунтин (Саскачеван).

Диалекты 
У языка дакота также имеет два основных диалекта с двумя поддиалектами (и незначительные разновидности тоже):
 Восточный дакота: санти (Isáŋyáthi: Bdewákhatuŋwaŋ, Waȟpékhute), сиссетон (Sisítuŋwaŋ, Waȟpétuŋwaŋ).
 Западный дакота: янктон (Iháŋktȟuŋwaŋ), янктонай (Iháŋktȟuŋwaŋna), верхний янктонай (Wičhíyena).

Письменность 
Язык дакота записывается алфавитом на основе латиницы.

Ниже приведена азбука, изпользуемая в провинции Манитоба, Канада.

Также диалекты янктон-янктонаи и санти-сиссетон могут записываться алфавитом для языка лакота.

 Используются буквы á, é, í, ó, ú.

Примечания

Изображения

Ссылки 
 Дакота на Ethnologue

Языки Канады
Языки США
Сиуанские языки